Leibe ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Leibe (* 1954), deutsche Kirchenmusikerin und Komponistin
 Lukas Leibe (* 1991), deutscher Schauspieler
 Wolfram Leibe (* 1960), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)